Lejanías kan syfta på:

Colombia 

 Lejanías (kommun), Meta, 
 Lejanías (ort), Meta,